Piiansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piiansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Piiansaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar